Cet article se rapporte à l'univers de fiction du manga JoJo's Bizarre Adventure

La révolution apportée par Stone Ocean, vis-à-vis des Stands, est que l'on apprend, que n'importe qui peut posséder un Stand, même sans une des flèches ou par naissance. En effet un des Stand de cette partie : White Snake, a la possibilité de voler des Stands, pour les donner à d'autres personnes. De ce fait, les Stand peuvent se transférer d'une personne à l'autre.

(Pour voir d'où est tiré le nom de chaque Stand, cliquez sur le nom dudit Stand. Idem pour le nom du manieur)

Les six informations, avant la description d'un Stand, correspondent aux capacités du Stand (qualifiées avec les niveaux : A, B, C, D et E, allant du plus fort au plus faible), telles qu'elles sont indiquées dans les fiches, parues dans l'œuvre originale, à savoir :

Force / Vitesse / Portée / Durabilité / Précision / Potentiel

La Puissance, la Vitesse, l'Endurance et la Précision sont tablées sur une base humaine, un niveau C est donc un niveau humain basique. Les Rayons d'Actions normaux sont situés pour , sont limités à  (très bas) et peuvent aller jusqu'à  (très haut). Quant au potentiel, c'est le potentiel dans le développement du stand. Plus un stand a un potentiel élevé plus il pourra s'améliorer avec le temps.

Stone Free 

Manieuse : Jolyne Kujo

A / B / C (1–2 m) / A / C / A

Stone Free apparaît d'abord sous l'apparence de fils, qui poussent au bout des doigts de Jolyne et qui lui permettent de saisir des objets ou d'écouter des conversations à distance.

Plus tard, le Stand révèle sa vraie apparence et son vrai pouvoir, il peut se dissocier ou dissocier le corps de Jolyne en genre de cordes, que celle-ci contrôle par la pensée. Grâce à ce pouvoir, elle peut s'infiltrer partout, esquiver différentes attaques, etc. Stone Free devient toutefois très faible lorsqu'elle se sépare de trop. Stone Free est d'ailleurs en somme, assez fragile (surtout vis-à-vis des Stands des précédents héros tels Star Platinum, Crazy Diamond et Gold Experience), toutefois sa vitesse et ses pouvoirs lui permettent d'échapper à l'adversaire et de ne pas se confronter à lui dans un bête test de force. Il permet également de faire des points de suture et de modifier le corps de Jolyne de façon partielle.

Stone Free crie « Ora Ora » lorsqu'elle frappe, comme le Star Platinum de Jotaro, un cri de guerre familial donc, tel le « Muda Muda » de Dio et Giorno.

Goo Goo Dolls 

Manieuse : Gwess

D / C / B (20–30 m) / D / B / B

Ce Stand peut rapetisser instantanément une personne, jusqu'à une taille de quelques centimètres. Goo Goo Dolls aura également tendance à tuer toute personne en son pouvoir, qui ne respectera pas les ordres de Gwess. Comme ce n'est pas un Stand automatique, la personne rapetissée reprend peu à peu sa taille normale si elle s'éloigne de Gwess.

Il est à noter que bien que ce pouvoir se rapproche de celui du Little Feet de Formaggio (dans Golden Wind), il ne peut pas, contrairement à celui-ci, rapetisser Gwess.

Manhattan Transfer 

Manieur : Jongalli A

E / E / A / A / A / C

Ce petit Stand est un genre de satellite, capable de détecter les mouvements de personnes, grâce aux variations de l'air. Comme Jongalli A est aveugle, cela lui permet de repérer ses cibles. En outre, Jongalli A se sert de son Stand pour rediriger les balles qu'il tire. La portée de ce Stand est assez phénoménale. Il lui sert principalement d'« œil mobile ».

White Snake 

Manieur : Enrico Pucci

? / D / ? / A / ? / ?

Ce Stand peut séparer l'âme d'une personne et la transformer en DISC (un disque avec l'inscription DISC dessus), si la cible possède un Stand, un deuxième DISC est créé, contenant ledit Stand. Pucci a réussi, grâce à cette aptitude, à se créer tout un stock de Stand. Une personne ayant son Stand volé, tombera dans un état comateux, qui se soldera par la mort si un autre Stand n'est pas insérer, que ce soit le sien ou non. Les DISC sont indestructibles et si deux DISC-Ame sont en une personne, elle mourra en quelques minutes, détruisant les deux DISC.

White Snake peut également créer des DISC contenant un ordre, il le plante ensuite dans un être vivant qui devra respecter l'ordre.

Une autre technique de White Snake est de transformer un espace fermé, comme une pièce par exemple, en estomac. Si une personne reste dans la zone visée, elle est comme digérée par White Snake et désintégrée. Dans cet espace règne également une puissante illusion, qui fait rêver et délirer les personnes, les empêchant de voir le danger venir. Si une chose trop étrange arrive dans l'illusion, les victimes peuvent s'en rendre compte et se réveiller inconsciemment, ce qui ne les sort pas totalement de l'embarras car ils ont été attaqués par le pseudo-estomac. On ne sait néanmoins pas s'il s'agit d'un pouvoir original de White Snake ou celui d'un DISC, mais la non-utilisation du pouvoir ensuite laisse penser a la seconde solution.

Kiss 

Manieuse : Hermès Costello

A / A / A / A / C / A

Kiss permet à Hermès de générer des stickers par les paumes des mains. Lorsqu'elle met un de ces stickers sur une personne ou un objet, il va se dédoubler. Tant que le sticker est sur la cible, le double demeurera, mais si ledit sticker est détruit ou enlevé, les deux objets redeviendront un. Lors de la réunification, l'unique objet recréé sera partiellement endommagé. Hermès peut donc se servir de son pouvoir offensivement : elle colle un sticker sur une personne, le retire, ce qui lui inflige alors des dégâts. Ce Stand permet un vaste éventail de stratégie et de coups à retardement. Lorsque deux éléments redeviennent un, la force d'attraction qui les fait se mouvoir est supérieure a toute autre force, y compris les forces gravitationnelles ou liées au temps.

Highway to Hell 

Manieur : Xander McQueen (DISC)

C / C / A / C / C / C

Ce Stand a comme pouvoir de suicider une personne de la même façon que son porteur. Ainsi, tous les dégâts infligés sur McQueen se répéteront également sur la cible de Highway to Hell. Par exemple, si McQueen se noie, la personne visée souffrira elle aussi des effets de la noyade, même s'il n y a pas d'eau à côté. Elle se retrouvera également dans la même position que McQueen et peut donc léviter lors d'une pendaison par exemple.

Burning Down the House 

Manieur : Emporio

Aucune / Aucune / Aucune / Aucune / Aucune / Aucune

Ce stand existe sous la forme d'une pièce et au sein d'Emporio comme un sac, qui émerge de son nombril. On peut considérer ses créations comme des manifestations du Stand lui-même. Il est capable de créer des dimensions parallèles dans des endroits spéciaux et de faire ressurgir les esprits des choses détruites en ce lieu. Il ne peut pas faire ressurgir les esprits des choses vivantes. Les esprits des objets n'ont pas d'effets réels sur les êtres vivants, mais sont tout de même tangibles : un revolver peut être saisit et actionné mais il ne tue pas, un jus d'orange ne peut-être consommé (bien que l'on en ressente le goût). Personne ne peut entrer dans la dimension d'Emporio sans y avoir été attiré par celui-ci. Les règles physiques continuent de s'appliquer dans le Stand, qu'Emporio le veuille ou non. Burning Down the House peut être comprimer sous forme d'un sac (comme celui de Félix le Chat), Emporio peut stocker une quantité quasi illimitée de choses dans ce sac, du moment qu'elles aient la place d'y rentrer à l'origine (il ne peut pas faire rentrer une voiture par exemple, car l'orifice est trop petit pour ça).

Foo Fighters 

Manieur : Foo Fighters (DISC)

B / A / C / A / C / B

Ce Stand est doté d'une particularité troublante, il n'existe que comme Stand, il n'a pas d'utilisateur mais à plusieurs formes. Il existe en fait sous forme de micro planctons, qui fusionnent pour former de plus gros organismes.
Il se développe d'abord dans l'eau, ou les planctons sont minuscules, ils se dédoublent néanmoins vite pour former une seconde forme plus grande et plus humanoïde, qui ne peut toujours vivre que dans l'eau ou à proximité d'une source d'eau.
Il peut ensuite prendre le cadavre de quelqu'un ou de plusieurs personnes pour atteindre son stade final où il peut vivre sur la terre ferme. Il a néanmoins besoin de s'hydrater régulièrement et ne peut pas tenir trop longtemps sans se recharger. Dans cette forme, il peut se désolidariser pour attaquer à échelle microscopique ses adversaires et les tuer de l'intérieur. À l'inverse, il peut également soigner une personne en injectant le planctons qui vont reconstituer et réparer tous types de dommages. Dans sa forme finale il a deux apparences : une forme humaine d'aspect féminin (qui peut toujours projeter les micro planctons grâce à un simili de pistolet sur sa main droite) et une forme plus Standesque. Étant un stand sans utilisateur, son rayon est illimité, sauf dans sa forme aquatique bien sûr.

Marilyn Manson 

Manieur : Miraschon (DISC)

E / A / A / A / A / C

Se basant sur l'obsession de Mirashon de toujours jouer ou parier, Marilyn Manson est un Stand automatique basée sur le jeu. Tout d'abord, Mirashon doit pousser quelqu'un à jouer de l'argent, peu importe sur quoi. Si la personne réussit l'épreuve, rien ne se passe. Mais si elle perd ou encore qu'elle triche, le Stand apparait et considérant que la cible a perdu, il réclame alors la somme pariée. Si la personne possède de l'argent sur elle, le Stand lui prendra, il est impossible de lui cacher son revenu. Si la cible dispose de la somme convenu rien d'autre ne se passe, si ce n'est pas le cas, Marilyn Manson lui prendra tout ce qui peut compenser (dent en or, rein, etc.). Ce stand est d'apparence humanoïde, il n'a pas de face mais un compteur qui marque la somme engagée et n'a pas de mains mais des crochets avec lesquels il s'empare de son dû.

Weather Report 

Manieur : Weather Report (alias Wes Bluemarines, alias Domenico Pucci)

A / B / C / A / E / A

Ce Stand à le pouvoir de manipuler le climat à des degrés très variables. Weather Report apparait sous la forme d'un Stand humanoïde, entouré de nuages. Il est très polyvalent et la simplicité de sa capacité cache un grand nombre d'utilisations. En manipulant l'air, il peut créer des frictions, qui enflammeront les tissus et chairs. Il peut également créer de petits mirages ou dévier n'importe quel petits projectiles en troublant la pression atmosphérique. Il est capable de faire pleuvoir des grenouilles venues, apparemment, de nulle part; il s'agit de grenouilles spéciales, issues d'Amazonie et qui dispose d'un poison suintant de leur peau, qui vient bruler les chairs contre lesquels il est en contact. Il peut contrôler la pluie et créer des zones (même de quelques centimètres) ou la pluie ne tombe pas. Au fur et à mesure que Weather Report retrouve sa mémoire, il se souvient aussi de techniques que son Stand peut utiliser.

Heavy Weather 

Lorsque Weather récupère le DISC de sa mémoire que Pucci avait gardé, il reprend le contrôle de son Stand originel : Heavy Weather, qui n'est qu'une amélioration de Weather Report, son premier Stand. Heavy Weather garde tous les pouvoirs de son prédécesseur, il peut maintenant créer des perturbations électrostatiques dans l'air et électrocuter les personnes le touchant. Il peut remplir une pièce d'air et empêcher ainsi tout mouvements. Il peut modifier la teneur en oxygène dans les environs et détruire les gens de l'intérieur en leur faisant respirer de l'air vicié. Enfin, grâce à des effets subliminaux, induits par des arcs-en-ciel, il peut transformer les êtres vivants en escargots. Lors de leurs transformations, les êtres affectés deviennent lents, quasi immobiles et très vulnérables au sel.

Il est présuppose que les effets d'Heavy Weather peuvent s'appliquer jusqu'à la couche d'ozone, pouvant même la détruire.

Jumpin' Jack Flash 

Manieur : Lang Rangler (DISC)

B / C / D / A / D / E

Il peut isoler un endroit plus ou moins clos et le placer sous gravité zéro, cela, en manipulant la pression de l'air. Dans cet environnement, tout est changé et il est quasiment impossible de bouger correctement, d'attaquer ou de se défendre tout en étant parallèlement attiré au centre (une sorte de « trou noir ») même de cet espace non-gravitationnel. Lang possède un costume spécial pour pouvoir se battre dans ces conditions extrêmes. Jumpin' Jack Flash dispose de bras spéciaux qui utilise la force centrifuge pour augmenter leur puissance ; la force centrifuge est d'autant plus puissante en gravité zéro que rien ne peut l'arrêter et qu'elle permet un mouvement sûr, facilement dirigeable et relativement puissant.

Limp Bizkit 

Manieur : Sports Maxx (DISC)

Aucune / B / B / A / C / E

Limp Bizkit peut faire revenir l'esprit des êtres morts (animaux ou humains). En clair, les esprits sont invisibles mais agissent comme les originaux, avec une sorte de frénésie meurtrière en plus. Ils sont invisibles mais tout de même tangibles, si un liquide quelconque s'écoule sur eux, cela permet de les découvrir. On peut aussi les localiser par les bruits ou les choses qu'ils bougent à côté d'eux. Comme ce sont des esprits, ils se moquent des contraintes appliquées aux corps comme la gravité en particulier. Ils peuvent enfin être détruits si on leur inflige des « blessures mortelles ». Sports Maxx n'a en revanche aucun contrôle réel sur eux. Limp Bizkit fonctionne également sur Sports Max si ce dernier meurt. Les effets ne s'arrêtent qu'a la « seconde mort » de Sports Maxx.

Diver Down 

Manieur : Narciso Anasui

A / A / E / C / B / B

Diver Down est capable, en frappant un endroit, d'implanter des forces cinétiques, qu'il peut ensuite relâcher quand il le désire. Par exemple, en frappant un mur, il peut renvoyer le coup plus tard, sur quelqu'un qui passerait à portée.

Diver Down est également capable de « plonger » dans un objet ou une personne, il fusionne alors avec sa cible et peu la défendre en encaissant les dommages à sa place ou bien la modifier de l'intérieur. Il est capable d'intangibilité, en utilisant le même pouvoir qu'avant.

Survivor 

Manieur : Guccio (DISC)

E / E / E / C / E / E

Ce Stand est très faible physiquement, mais il peut se multiplier et possède un pouvoir de manipulation très dangereux. En se posant près de quelqu'un, il va simplement rendre la personne anormalement violente. La violence va croitre de façon exponentielle jusqu'à ce que la cible tue tout ce qu'elle voit. Une victime sous l'influence de Survivor se battra sans tenir compte de ses propres blessures et sera en mesure de voir les points de force de l'adversaire, là où il concentre ses attaques.

Planet Waves 

Manieur : Viviano Westwood (DISC)

A / B / A / A / E/ E

Planet Waves a une forme humanoïde, dont il semble que seuls les muscles soient visibles. Ce Stand est capable d'attirer à lui des météorites et de les rediriger lorsqu'ils sont dans son rayon (quelques mètres). Les météorites sont si rapides que l'ennemi n'a généralement même pas le temps de les voir ou de comprendre d'où vient l'attaque. Planet Waves ne provoque jamais daccidents, si une météorite se trouve dans la trajectoire de Viviano, elle s'auto-désintègre à quelques centimètres du manieur.

 Dragon's Dream Manieur : Old Kenzo (DISC)Aucune / Aucune / Aucun / A / Aucune / Aucune

Dragon's Dream est un petit dragon, qui tient dans la paume d'une main ou sous une forme plus grande et plus indépendante. En dirigeant la pointe que le dragon possède en place de queue, vers une personne, les actions de la personne peuvent être déduites en utilisant la divination Feng shui, basée principalement sur la probabilité de réussite d'une action (dans ce context: une attaque). La version plus grosse peut parler et étant neutre, elle aide tout le monde. Le tout est ensuite de comprendre les indices, ce que seul Kenzo peut faire a la perfection.

 Yo-Yo Ma Manieur : D&G (DISC)C / D / A / A / D / C

Un Stand automatique capable de parler et doté d'une certaine intelligence. Yo-Yo-Ma peut infiltrer un groupe ennemi, pour les exterminer de l'intérieur. Il doit d'abord se voir désigner une cible, ensuite, il suivra cette cible et l'aidera dans la mesure du possible. Son attaque ne se déclenche que quand il est invisible : il s'assure que personne ne peut le voir (les gens lui tournent le dos, etc.) puis attaque. Son principal mécanisme offensif est sa salive qui est un puissant acide. Cet acide est long à agir, mais tant qu'il est actif, personne ne peut s'en débarrasser. Son attaque est volontairement lente, pour que l'on ne se doute pas de quoi que ce soit.

 Green, Green Grass of Home Manieur : le Bébé Vert? / ? / ? / ? / ? / ?

Ce Stand est en mesure de rapetisser les choses proportionnellement à la distance à laquelle il se trouve du bébé. Au moment où une personne ou un objet entre dans le rayon du Stand (environ ), ils commencent à rapetisser. Pour exemple, estimons le rayon d'action à  et une personne de . Si elle se trouve à  du bébé, elle ne mesurera plus que , si elle à , elle mesurera  etc. De cette façon, cela met en place un des Paradoxes de Zénon (l'arbre et la pierre), ce qui rend l'action d'atteindre le bébé impossible. Ce Stand n'agit néanmoins que sur les choses ou personnes sur lesquels l'attention du bébé est portée.

 JailHouse Lock Manieur : Miuccia Miuller (Miu Miu)Aucune / C / Murs de la prison / A / Aucune / Aucune

Un drôle de stand avec des pointes en guise de mains. Si quelqu'un le touche, il ne pourra dès lors retenir que trois choses. Il gardera toutefois sa mémoire antérieure. Si la cible a appris trois choses et qu'elle en apprend une nouvelle dans la foulée, la première des choses apprises auparavant sera oubliée immédiatement. Ceci permet de garder les cibles dans une routine dont il est impossible de sortir car si une personne se fixe un objectif, il lui suffira de vouloir changer de lieu, ou de vouloir faire une action banale pour oublier le projet de départ de façon très rapide. Miu Miu est de plus rarement dans la mémoire de la personne ce qui lui permet d'agir librement.

 Bohemian Rhapsody Manieur : UngaroN/A / N/A / Infinie / A/ N/A / N/A

Ce Stand entraine permet aux créatures imaginaires ou aux simples dessins, de se manifester dans la réalité. Si une personne est interpellée par une créature imaginaire qu'il connait, il la remplacera dans l'histoire et la créature imaginaire prendra pleinement pied dans la réalité. Une personne affectée sera dissociée entre son corps et son esprit (qui pourra toujours utiliser un éventuel Stand). L'esprit incarnant désormais un personnage imaginaire, il devra suivre l'histoire associée sans aucune chance de changement providentielle. Son destin sera écrit a l'avance. Tuer la créature à l'origine du changement permet au corps et a l'esprit de redevenir liés.

 Sky High Manieur : RikielAucune / C / B (champ de vision de Rikiel)  / A / Aucune / Aucune

Ce Stand se manifeste par un genre de bracelet accroché au poignet droit de Rikiel. Il lui permet d'appeler des créatures spatiales appelées RODS. Ces créatures sont totalement indépendantes de Rikiel, mais il les contrôle de façon partielle, il peut leur ordonner de se déplacer vers une zone, puis l'effet arrive. Les RODS se nourrissent de chaleur, s'ils circulent trop près d'un corps humain, il lui aspire sa chaleur corporelle et le tue par hypothermie. Ce dernier effet est encore plus rapide si les RODS se déplacent près de la nuque : ils détruisent le cerveau et la mort de la cible est immédiate. Il y a tellement de RODS convoqué, qu'il est futile d'espérer tous les tuer, abattre Rikiel est la seule solution, heureusement, il a lui aussi besoin d'être proche de sa cible.

 Underworld Manieur : Donatella VersusAucune / C / A (presque tout Orlando) / C / Aucune / Aucune

Ce Stand suppose que la terre est capable de mémoriser des évènements. Underworld est un Stand capable de Psychométrie, il peut convoquer les souvenirs de la terre et les faire se répéter en partie. Il créer une sorte de dimension parallèle dans laquelle l'événement passé va se reproduite. Par exemple, si un avion a eu un crash à un endroit et a explosé, Underworld peut recréer une seconde fois l'explosion.

 C-Moon Manieur :' Enrico Pucci

Aucune / B / B / ? / ? / ?

C'est le second Stand d'Enrico Pucci, qu'il a obtenu après avoir récupéré l'os de Dio Brando. C-Moon est capable de réajuster la gravité terrestre dans un rayon maximal de 3 kilomètres. Les pieds de Pucci devient alors un centre gravitationnel (en plus du centre de la terre). La force de C-Moon est nulle, mais s'il touche quelque chose, la cible est retournée : l'intérieur devient l'extérieur et vice-versa.

Made in Heaven (Stairway to Heaven) 

B / Infinie / C / A / C / A

(Ce stand possède deux noms car lors de la première publication du manga dans le Shonen Jump, le stand était nommé Stairway to Heaven. Il a ensuite été renommé Made in Heaven dans toutes les publications qui ont suivi.)

L'évolution de C-Moon, censé être le Stand ultime selon Dio Brando voire l'évolution finale de "The World". Made in Heaven est capable de modifier les forces gravitationnelles du système solaire et sans doute même de l'univers entier (c'est en quelque sorte un C-Moon avec un rayon quasi illimité). À mesure que la puissance gravitationnelle augmente, le temps accélère lui aussi de façon exponentielle. La limite de Made in Heaven est que les êtres vivants de type animal ne sont pas directement affectés; pour eux, l'écoulement du temps "reste le même", leur évolution physique n'est entre autres pas affectée (ils ne vieillissent pas instantanément). À cause de cela, les humains sont complètement désynchronisés avec le temps réel; par exemple, une personne entrant dans une chambre froide sera immédiatement congelée, car l'effet sera le même que s'il y était resté plusieurs mois. Pucci lui n'est pas affecté (puisqu'un Stand n'affecte de toute façon pas son manieur), il bouge sans la mesure du temps, et peut donc se mouvoir à la vitesse qu'il désire, donnant l'impression de se téléporter, etc.

À mesure que la vitesse augmente, l'univers aura rapidement cessé son évolution et implosera, créant un nouveau Big-Bang. Le temps continuant d'accélérer, l'univers se recréera et l'utilisateur de Made in Heaven sera en mesure grâce à son Stand de refaçonner le monde relativement comme il le désire. En raison de la puissance dégagée, nulle autre personne que celui qui manie Made in Heaven ne peut survivre au nouveau Big Bang, mais comme le monde se recrée, les personnes reviendront immédiatement à la vie. Les personnes qui ont été auparavant tués par Made in Heaven reviendront à la vie aussi, mais sous une forme un peu différente et avec une personnalité, histoire, nom, différents de l'original.

Made in Heaven est également doté, comme noté précédemment, de tous les pouvoirs de C-Moon, mais sans les limites de distances.

Pucci voulait réécrire le monde, avec l'unique modification apportée, que toutes les personnes serait capable de précognition. Il pensait qu'avec cela, l'homme aurait une meilleure compréhension de la vie et apprécierait mieux son existence.

Physiquement parlant, Made in Heaven ressemble à un centaure mais pas dans le sens que l'on pourrait penser d'ordinaire. C'est un croisement entre un corps de cheval (jambes de devant, buste) et d'un forme humanoïde (buste, bras, ventre, tête auréolée de plumes), donnant l'impression d'un cavalier cul-de-jatte chevauchant une moitié de cheval. De plus, la tête et les articulations du Stand possèdent des motifs en forme de cadran.

JoJo's Bizarre Adventure

en:Stand (JoJo's Bizarre Adventure)
ja:スタンド一覧